Steel kan henvise til:

 Et efternavn i engelsktalende lande
 Christopher Steele (født 1964) - en britisk tidligere efterretningsofficer
 Richard Steele (1672 - 1729) - en engelsk forfatter
 Tommy Steele (født 1936) - En engelsk sanger, musiker og tidlig rock 'n' roll stjerne

 Steele (North Dakota) - en by i USA
 Steele County (Minnesota) - et county i USA